Cartellino – in museografia, una piccola piastra posta sulla cornice di un'opera d'arte
 Cartellino – nome convenzionale dato al documento che prova il tesseramento di un atleta.
 Cartellino disciplinare – nel calcio e in altri sport, è usato per sanzionare qualsiasi scorrettezza punibile con ammonizione o espulsione
 Cartellino di traffico – in telecomunicazione, è un record registrato